Absentia bezeichnet:
 Absentia (Film), amerikanischer Spielfilm von Mike Flanagan aus dem Jahr 2011
 Absentia (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie